Ciamis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Ciamis, kabupaten, Jawa Barat, 
 Kecamatan Ciamis, distrikt, Jawa Barat, 
 Kelurahan Ciamis, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar